Aboville je priimek več oseb:
 Albert-Joseph-Marie-Louis d'Aboville, francoski general
 Gérard d'Aboville, francoski veslač